

Geografia 
 Francia
 Metz – capoluogo della Lorena e della Mosella
 Metz-en-Couture – comune situato nel dipartimento del Passo di Calais nella regione del Nord-Passo di Calais
 Metz-le-Comte – comune situato nel dipartimento della Nièvre nella regione della Borgogna
 Metz-Robert – comune situato nel dipartimento dell'Aube nella regione della Champagne-Ardenne
 Metz-Tessy – comune situato nel dipartimento dell'Alta Savoia della regione del Rodano-Alpi

 Stati Uniti d'America
 Metz – township della Contea di Presque Isle, Michigan
 Metz – città della Contea di Vernon, Missouri

Persone 
 Alessandro Metz – regista e sceneggiatore italiano
 Alexander von Metz – generale austriaco
 Belinda Metz – attrice canadese
 Chrissy Metz – attrice statunitense
 Christian Metz – semiologo francese
 Erich Metz – ciclista su strada e pistard tedesco
 Johann Baptist Metz – teologo cattolico tedesco
 Lothar Metz – lottatore tedesco
 Paul Metz – hockeista su prato danese
 Thierry Metz – poeta francese
 Tilly Metz – politica lussemburghese
 Vittorio Metz – scrittore, umorista, sceneggiatore italiano, autore di programmi televisivi e regista cinematografico italiano

Altro
 9377 Metz – asteroide della fascia principale. 
 Diocesi di Metz – sede arcivescovile cattolica della città di Metz
 Football Club de Metz – società di calcio francese
 Metz –  azienda tedesca produttrice di elettronica di consumo